Esta é uma lista de estrelas notáveis na constelação de Reticulum. As estrelas estão listadas por luminosidade decrescente.

Ver também 

 Listas de estrelas por constelação

Referências 

 
Reticulum